Кристиа́н Сеттипани́ () — французский историк и генеалог.

Биография 
Родился 31 января 1961 года в Париже. Историк-самоучка. Получил диплом Сорбонны (1997). В 2013 году в Университете Лотарингии защитил докторскую диссертацию. Читает лекции в Сорбонне, Университете Марны ла Валле, Лионском университете, Университете Поля Верлена. Специалист по генеалогии княжеских родов Европы и Ближнего Востока, истории княжеств раннего Средневековья. Установил генеалогические связи между представителями элит Поздней Римской империи и Раннего Средневековья.

Книги 
 Les ancêtres de Charlemagne. Paris, éd. Christian, 1989, 172 p.
 Nos ancêtres de l’Antiquité. Etude des possibilités de liens généalogiques entre les familles de l’Antiquité et celles du haut Moyen Age, Paris, Francis Christian, 1991, 264 p.
 La préhistoire des Capétiens (482—987) : Mérovingiens, Arnulfiens, Carolingiens, Robertiens, tome I, avec la collaboration de P. Van Kerrebrouck, Villeneuve d’Ascq, P. Van Kerrebrouck, 1993, 546 p.
 Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines : mythe et réalité, Oxford, 2000 (Occasionnal Publications, II), 598 p.
 La noblesse du Midi carolingien. Études sur quelques grandes familles d’Aquitaine et de Languedoc du IXe au XIe s. (Toulousain, Perigord, Limousin, Poitou, Auvergne), Oxford, 2003 (Occasionnal Publications, V), 389 p.
 Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les princes caucasiens à Byzance du VIe au IXe siècles, Paris, De Boccard, 2006, 638 p.

Статьи 
 «Ruricius Ier, évêque de Limoges et ses alliances familiales», Francia, 18, 1, 1991, p. 195—222.
 «La transition entre Mythe et Réalité», Archivum, 37, 1992, p. 27-67.
 «Les origines maternelles du comte de Bourgogne Otte-Guillaume», Annales de Bourgogne, 66, 1994, p. 5-63.
 «Les Conradiens : un débat toujours ouvert», en collaboration avec Jean-Pierre Poly, Francia, 23, 1, 1996 (Prosopographica), p. 135—166.
 «Les comtes d’Anjou et leurs alliances aux Xe et XIe siècles», dans Family trees and the Roots of Politics. Britain and France from the Tenth to the Twelfth Century, K. S. B. Keats-Rohan éd., Oxford, 1997, p. 211—268.
 «L’origine des comtes de Nevers : nouveaux documents», Onomastique et parenté, 1, 2000, p. 85-112.
 «L’apport de l’onomastique à l’étude des ‘fausses’ généalogies carolingiennes», Onomastique et parenté, 1, 2000, p. 185—229.

Ссылки 
 http://www.anneeepigraphique.msh-paris.fr/spip.php?article39

Историки Франции